La république de Crimée peut désigner, dans l'ordre chronologique :
 la république populaire de Crimée, un ancien État européen ayant existé du  à  ;
 la république socialiste soviétique de Crimée, un ancien État européen ayant existé de mai à  ;
 la république socialiste soviétique autonome de Crimée, une subdivision administrative de la république socialiste fédérative soviétique de Russie de 1921 à 1945 et réapparue brièvement de 1991 à 1992 au sein de la république socialiste soviétique d'Ukraine ;
 la république de Crimée, une subdivision ukrainienne créée en 1992 et disparue en 1994 ;
 la république autonome de Crimée, une subdivision ukrainienne créée en 1995 et disparue  le  mais qui continue d'exister  ;
 le gouvernement en exil de la république autonome de Crimée, depuis le  ;
 la république de Crimée, initialement une république autoproclamée indépendante ayant fait sécession de l'Ukraine le  et comprenant l'ex-république autonome de Crimée et la ville à statut spécial de Sébastopol. Le , la république de Crimée devient une république de la Fédération de Russie alors que Sébastopol accède au statut de ville d'importance fédérale.

Voir aussi